Park Pobedy peut désigner :
 Park Pobedy : une station du métro de Moscou, en Russie ;
 Park Pobedy : une station du métro de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Homonymie de toponyme